Dipartimento – circoscrizione territoriale di alcuni Stati
Dipartimento governativo – struttura organizzativa di singoli ministeri o di altre articolazioni governative
Dipartimento universitario – struttura organizzativa di un'università che promuove e coordina le attività di ricerca e i relativi insegnamenti di uno o più settori di ricerca